Филиппково — название населённых пунктов в России:
 Филиппково — село в Комсомольском районе Ивановской области.
 Филиппково — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Филиппково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Филиппково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Филиппково  — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость.
 Филиппково  — деревня в Великолукском районе Псковской области, Лычёвская волость.
 Филиппково  — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Филиппково  — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Филиппково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Филиппково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Филиппково — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Филиппково  — до 2019 г. название деревни Филиппково-Липенское в Удомельском районе Тверской области.